Die Fußballsaison 2018 in der thailändischen vierten Liga, der Thai League 4, die aus Sponsoringgründen auch als Omsin League bekannt ist, war die zweite Saison nach der Ligareform 2017.

Die Liga war in 6 Regionen eingeteilt:
 Northern Region
 North Eastern Region
 Eastern Region
 Western Region
 Bangkok Metropolitan Region
 Southern Region

Northern Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen

Zuschauerzahlen

North Eastern Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen

Zuschauerzahlen

Eastern Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen

Zuschauerzahlen

Western Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen

Zuschauerzahlen

Bangkok Metropolitan Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen

Zuschauerzahlen

Southern Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen

Zuschauerzahlen

Champions League

Qualifizierte Mannschaften

Vorrunde 

|}

PlayOff Spiele 

|}

Gruppenphase

Upper Region

Spiele 

|}

Tabelle 

|}

Upper Region

Spiele 

|}

Tabelle 

|}

Spiele um den 3. Platz 

|}
North Bangkok University FC gewann mit 2:1 gegen Muang Loei United FC und ist damit Dritter der Thai League 4

Finalspiele 

|}
Nakhon Pathom United FC gewann mit 5:4 gegen Khon Kaen United FC und ist damit Gesamtsieger der Thai League 4

Weblinks 
 Offizielle Website Thai League

Fußballsaison 2018
Thai League 4